Кастельбья́г (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сали-дю-Салат. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31114.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 80 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 223 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 134 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 95 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 95 активных жителей работали 88 человек (49 мужчин и 39 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 39 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ораторий Св. Сигизмунда (1834)
 Замок Компан (1839)
 Церковь Успения Божьей Матери (1887)
 Церковь Св. Сигизмунда (XVII век)
 Фонтан Гауа (1910)
 Водяная мельница Сарьё на реке Арба (XVII век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна